Heintzen ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Markus Heintzen (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Paul Heintzen (1925–2009), deutscher Mediziner

Siehe auch 
 Heinsen
 Heinze
 Heinzen

Familienname
Deutscher Personenname